El Triángulo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Triángulo, delstaten Mexiko, ort, Valle de Chalco Solidaridad, 
 El Triángulo, Guanajuato, ort, Comonfort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar